Amerikai Egyesült Államok
 Colfax (Észak-Dakota)
 Colfax (Észak-Karolina)
 Colfax (Illinois)
 Colfax (Indiana)
 Colfax (Iowa)
 Colfax (Kalifornia)
 Colfax (Louisiana)
 Colfax (Texas)
 Colfax (Washington)
 Colfax (község, Wisconsin)
 Colfax (város, Wisconsin)

 Kanada
 Colfax (Kanada)

Egyéb 
 Colfax Company – ipari felszereléseket gyártó amerikai cég
 Colfax megye (egyértelműsítő lap)